Innovamat es una propuesta educativa que tiene como objetivo impulsar un aprendizaje competencial, personalizado y práctico de las matemáticas. Está dirigida a niños y niñas de entre 3 y 16 años, y prioriza la comprensión de los contenidos y el desarrollo de habilidades matemáticas vinculadas a la resolución de problemas, fomentando el aprendizaje de esta disciplina a través de la experimentación, la conversación y la práctica individualizada. En este sentido, Innovamat ofrece trayectorias de aprendizaje secuenciadas, recursos, formación y acompañamiento a la comunidad educativa, de la mano de expertas y expertos en didáctica de las matemáticas —la ciencia del aprendizaje matemático—.

Fundada en 2017 en Barcelona, Innovamat cuenta con 15.000 docentes de más de 2.000 centros educativos de España, Italia, México, Colombia, Chile, Ecuador, Brasil y Perú; que imparten matemáticas de forma competencial y significativa a más de 350.000 alumnos.

Fundamentos teóricos de la propuesta educativa 
La propuesta educativa de Innovamat se basa en la investigación académica sobre la didáctica de las matemáticas. Para desarrollar su propuesta curricular, Innovamat se nutre de fuentes tan prestigiosas como el Instituto Freudenthal, la Universidad de Utrecht; el Proyecto NRICH, de la Universidad de Cambridge; el Marco PISA de la OCDE, y el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas de Estados Unidos (NCTM). Además, cuenta con un equipo de referentes y expertos didácticos que contribuyen con su investigación y actividad docente a estas prestigiosas insituciones. 

Además, la propuesta colabora y participa con distintas asociaciones y foros académicos a nivel global que centran su actividad en la didáctica y el aprendizaje de las matemàticas: el ABEAM, las JAEM, EECERA, o el NCTM, son algunos de los ejemplos.

Una propuesta didáctica especializada en matemáticas 
Innovamat es una propuesta curricular que ofrece todos los recursos que las escuelas necesitan estructurados en sesiones secuenciadas de aprendizaje que van desde Educación Infantil hasta Secundaria. Basada en investigación y probada en el aula, la propuesta se enfoca en ayudar a los docentes, proporcionándoles material manipulativo, simuladores digitales, recursos imprimibles, material audiovisual y otros; acompañándoles con formación y asesoramiento contínuo; y poniéndo a su servicio una app autoadaptativa que permite que cada alumno realice su pràctica de manera individualizada, y que ofrece informes semanales de progreso. 

La propuesta didáctica de Innovamat ha sido desarrollada por doctoras en didáctica de las matemáticas que han dedicado gran parte de su carrera a la investigación académica y a la enseñanza. El objetivo es transformar las clases de matemáticas para que sean más experienciales, personalizadas y enfocadas no sólo en el aprendizaje de contenidos, sino también en el desarrollo de competencias. En el aula, los alumnos construyen conocimiento matemático a través de la experimentación y de la conversación matemática, utilizando material manipulativo como andamio para así reducir la abstracción de los contenidos matemáticos y hacerlos más comprensibles. Además, las actividades en el aula fomentan el desarrollo del pensamiento crítico, la resolución de problemas, la argumentación y la capacidad de conectar ideas y hacer deducciones.

La investigación en Innovamat 
Innovamat ha creado un grupo pionero en la investigación en didáctica de las matemáticas para estudiar y mejorar el impacto de su propuesta educativa, y analizar los factores más determinantes en el aprendizaje de las matemáticas. Se trata de un grupo que cuenta con acuerdos de colaboración con la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Rovira i Virgili (URB), la Universitat de Barcelona (UB) y el D’EP Institut.

Entre las investigaciones llevadas a cabo, cabe destacar el estudio ARTIST (Automated Response To Intervention Study), con el objetivo de detectar de manera precoz alumnos con dificultades de aprendizaje en matemáticas y ofrecerles herramientas diseñadas específicamente para mejorar su rendimiento. Otro ejemplo, es el estudio EQUAL (Estudi de QUaderns d’Avaluació Longitudinal), con la finalidad de analizar los resultados de las pruebas de evaluación de Competencias Básicas en matemáticas y de las pruebas Canguro, para determinar variables de influencia. Cabe destacar también el estudio piloto NAME (Narrativa en el Aula como Motivación de los Estudiantes) para analizar el efecto de la trama de ficción: El Viaje de Sam de la propuesta Innovamat para secundaria, en  la ansiedad matemática, la motivación y el conocimiento sobre historia de las matemáticas del alumnado.

Referencias

Enlaces externos 

Empresas de la provincia de Barcelona
Empresas de software de España